Mattis ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mattis (* 1932), US-amerikanischer Physiker
 Hans Mattis-Teutsch (1884–1960), Maler, Graphiker, Kunsttheoretiker, Dichter und Kunstpädagoge
 Helmut Mattis (1905–1987), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 Richard Mattis (1886–1946), Wiener Archivar

Siehe auch:
 Ignaz-Mattis-Hütte, eine Alpenvereinshütte in den Schladminger Tauern, Steiermark
 Matthias, männlicher Vorname
 Mathis, Mathys, Matthys, Matisse